Премијер лига сезоне 1998/99. ће бити упамћена као сезона у којој је Манчестер јунајтед освојио титулу Премијер лиге, ФА куп и Лиге шампиона. Осигурали су своју пету победу у Премијер лиги, од седам до тада одиграних сезона, након пораза у само три утакмице у овој сезони.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премјиер лиге за сезону 1998/1999

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Најбољи стрелци 

Премијер лига
Сезона 1998/99. у енглеском фудбалу